Dinko Šimunović, hrvatski književnik
Dinko Šimunović (jazzer)